Las siglas IES pueden referir a lo siguiente:
 Instituto de Educación Secundaria en España.
 Instituto de educación superior en México.
Industrias Eduardo Sal-Lari de Automóviles en Argentina.